Moldenhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Moldenhauer (1949–1980), deutscher DDR-Dissident und Stasi-Mordopfer
 Ernst Moldenhauer, deutscher Fechter
 Eva Moldenhauer (1934–2019), deutsche Übersetzerin 
 Franz Moldenhauer (1849–1917), deutscher Pädagoge, Historiker und Politiker
 Friedrich Moldenhauer (1797–1866), deutscher Chemiker und Mineraloge
 Gerhard Moldenhauer (1900–1980), deutscher Romanist und Mediävist

 Jan Moldenhauer (* 1980), deutscher Politiker (AfD), MdL
 Luzia Moldenhauer (* 1959), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Monika Moldenhauer (* 1948), deutsche Opernsängerin und Hochschullehrerin 
 Oliver Moldenhauer (* 1970), deutscher politischer Aktivist
 Otto Moldenhauer (1882–1969), deutscher Filmarchitekt
 Paul Moldenhauer (1876–1947), deutscher Jurist, Ökonom und Politiker (DVP)
 Wilhelm Moldenhauer (1845–1898), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Moldenhawer
 Mollenhauer